Гур'євський район:
 Гур'євський район, Калінінградська область
 Гур'євський район, Кемеровська область